И́нгрид Вандебо́с-Го́рдон (; род. 8 ноября 1970,Римст,Лимбург, Бельгия) — бельгийская  и .

Биография 
Ингрид Вандебос родилась 8 ноября 1970 года в  (провинция Лимбург, Бельгия).

Ингрид начала свою карьеру фотомодели в 1986 году. Затем она переехала в Париж, где работала и жила в течение 7 лет. Сыграла в нескольких фильмах.

С 7 ноября 2006 года Ингрид замужем за автогонщиком Джеффом Гордоном (род.1971), с которым она встречалась 2 года до их свадьбы. У супругов есть двое детей — дочь Элла София Гордон (род.20.06.2007) и сын Лео Бенджамин Гордон (род.09.08.2010).

Примечания

Ссылки